Богуе́, Боґуе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний захід від Парижа, 21 км на південний захід від Руана, 45 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 243 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 613,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Богуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер